La Charité de saint Martin est le nom par lequel on désigne un épisode célèbre de la vie de Martin de Tours durant lequel, alors qu'il était légionnaire de l'armée romaine, il partagea son manteau avec un mendiant aux portes d'Ambianorum (Amiens), en Gaule du Nord. Cet épisode a inspiré de nombreux artistes qui l'ont illustré de multiples façons.

Historique 
Sulpice-Sévère, hagiographe de Martin de Tours alors légionnaire romain, nous a laissé cette relation de l'événement dans la Vita Sancti Martini : 
 

Cette scène se déroula à Amiens, un soir de l’hiver 334, vraisemblablement. Martin trancha son manteau ou tout du moins la doublure de sa pelisse (le manteau du légionnaire appartenait à l'armée, mais chaque soldat pouvait le doubler à ses frais, à l'intérieur par un tissu ou une fourrure). Ce qu'il restait de la cape de Martin fut par la suite exposé à Tours dans un local qui pris le nom de chapelle. Le culte de saint Martin se diffusa dans une grande partie de l'Europe : France, Belgique, Suisse, Allemagne, Autriche, Bohême, Hongrie... et en Amérique latine donnant naissance à de nombreuses créations artistiques ayant pour thème la Charité de saint Martin.

La Charité de saint Martin dans l'art 
La Charité se saint Martin a inspiré de très nombreux artistes à toutes les époques et dans tous les domaines des arts plastiques : dessin, peinture, sculpture, vitrail, tapisserie, orfèvrerie etc. La plupart des représentations peintes ou sculptées représentent Martin de Tours en cavalier de l'armée romaine.

Annexes

Bibliographie 

 Collectif, 1700 ans de la naissance de Saint-Martin, numéro spécial du Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie pour l'année 2017, Amiens, 2020, pages 161 à 351, ISSN 0037-9204

Articles connexes 

 Martin de Tours
 
 Vitrail de Saint Martin à Chartres

Liens externes 
 
 Page web sur le site de l'Institut européen des itinéraires culturels.
 Site du Centre culturel européen Saint-Martin de Tours.
 San Martín y la ciudad de Buenos Aires.

Histoire de l'art
Paléochristianisme
Saint catholique et orthodoxe du IVe siècle
Martin
Thème dans l'art et la culture
Charité dans l'art
Histoire d'Amiens